Онгарбаев:
 Онгарбаев, Еркин Ануарович (3 сентября 1961) — Председатель Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (2017-2018). 
 Онгарбаев, Имамадин Закирович — аким города Кызылорда (7 ноября 2005 — 15 февраля 2007)

 Онгарбаева, Салиха (1899—1958) — советская доярка, передовик сельскохозяйственного производства.